Стой (; ) — многозначный термин. 

 Стой — приказ, команда или просьба остановить движение или прекратить  какое-либо другое действие.

Топоним 

 Стой — (другое название — Стий) — высочайшая вершина массива Боржава (1681 метр).
  — населённый пункт в округе Крофорд; штат Иллинойс, США.

Фамилия 

  (род. 1935) — баварский мастер-механик, продавец автомобилей и сенатор.
  (1700–1760) — немецкий протестантский теолог.
 Стой, Карл Фолькмар (1815—1885) — германский педагог, доктор наук, профессор в Йенского и Гейдельбергского университетов.
  (род. 1959) — немецкий художник по фарфору.
  (1887–1978) — немецкий краевед и учитель.
  (1910—1994) — британский астроном.

Другое 
 Стой! — произведение И. С. Тургенева из цикла «Стихотворения в прозе».
 Стой! Стой! — часто используемая фраза блогера и стримера "Feofilov".

Примечания